Dàgoba (plural dàgobes), nom singalès d'una estructura utilitzada bàsicament en el budisme de Sri Lanka, consistent en un túmul per a guardar relíquies o pels monjos per meditar; seria l'equivalent de la stupa índia.
 Dagoba (Turquia), llogaret turc de la província de Çanakkale.
 Dagoba (grup de música), grup de música francès d'estil metal.

Referències